Лемешева, Мария:
 Лемешева, Мария Николаевна (урожд. Галина Лемешева) (род. 1970) — российская телеведущая, журналист, кинообозреватель.
 Лемешева, Мария Сергеевна (род. 1944) — советская и российская оперная певица.